św. Saba – męczennik rzymski
 św. Saba (IV w.) – męczennik perski
 Saba Got (334-372) – męczennik, święty katolicki, prawosławny (Sawa Gocki) i ormiański
 Saba Jerozolimski (439–532) – święty katolicki i prawosławny (Sawa Uświęcony)
 Saba Młodszy (zm. 995)
 Saba Ji Hwang (1767–1795) – błogosławiony katolicki, męczennik koreański
 Saba Reyes Salazar (1883–1927) – święty katolicki, meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też 
 Święty Sawa – święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego

Bibliografia